Antun Masle (slikar)
Antun Masle (novinar)